Железница се може односити на:

 железница или железнички саобраћај, врста саобраћаја

Насељена места
 Железница (Симитли) (bg), село у општини Симитли, Бугарска
 Железница (Софија) (bg), село у општини Софија, Бугарска
 Железница (Кратово), насеље у општини Кратово, Северна Македонија
 Железница (Гросупље), насељено место у општини Гросупље, Словенија

Види још 
 Жељезница (вишезначна одредница)
 Железњице (), град у Чешкој